Gast steht für:
 einen (evtl. zahlenden) Besucher, siehe Gast und Gastfreund
 Gast (Familienname), ein Familienname
 Gastmusiker, ein Musiker oder Schauspieler, der vorübergehend eingeladen ist
 Gast (Schifffahrt), ein Seemann 
 Le Gast, Ort im Département Calvados, Frankreich
 -gast, Ortsnamenendung slawischen Ursprungs
 das Pseudonym des französischen Comiczeichners André Amouriq

GAST steht für: 
 das Kernheizwerk Gorki

GASt ist die Abkürzung für: 
 Grenzaufsichtsstelle 

Siehe auch:
 Der Gast
 Dorsum Gast, Mondregion
 Gesellschaft für Australienstudien e. V. (GASt)

GAST